Miejscowości w USA:

 Pasadena – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Los Angeles
 Pasadena – jednostka osadnicza w stanie Maryland, w hrabstwie Anne Arundel
 Pasadena – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Harris